Rusa kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Pulau Rusa, ö i Aceh,

Kina 

 Rusa (socken), Tibet, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar